Sibandze ist der Familienname folgender Personen:
 Clement Sibandze (* 1985), eswatinischer Fußballspieler
 Daniel Sibandze (* 1964), eswatinischer Marathonläufer
 Sipho Sibandze (* 1986), eswatinischer Fußballspieler
 Xolani Sibandze (* 1990), eswatinischer Fußballspieler